Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku – gdański oddział Polskiego Związku Wędkarskiego. Został powołany do życia 14 kwietnia 1950 roku. Powstał na bazie funkcjonującego po II wojnie światowej Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich z Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Obecnie w ramach Okręgu PZW Gdańsk łowi ok. 15 000 wędkarzy zrzeszonych w blisko 80 kołach wędkarskich.

Zakres działań podejmowanych przez PZW Okręg Gdańsk dotyczy:
 gospodarki rybacko – wędkarskiej,
 ochrony wód i środowiska naturalnego,
 pracy z młodzieżą, sportu i rekreacji (wędkarstwo, sport, rekreacja).

Dokumentem uprawniającym do połowu na wodach PZW jest karta wędkarska oraz legitymacja z opłaconymi, odpowiednimi do rodzaju łowiska, składkami.

Jeziora PZW Okręg Gdańsk 
LP. 	Nazwa 	Pow.(ha) 	Gmina
 1. 	Bagienko II 	6,8 	Lubichowo
 2. 	Białe 	54,6 	Kartuzy
 3. 	Bieszkowice 	11,3 	Wejherowo
 4. 	Borowe 	28,2 	Kościerzyna
 5. 	Borówno Małe 	10,5 	Skarszewy
 6. 	Borówno Wielkie 	17,5 	Skarszewy
 7. 	Bukowskie 	14,4 	Sierakowice
 8. 	Chojnackie 	15,0 	Sulęczyno
 9. 	Czarnoleskie # 	45,9 	Skórcz
 10. 	Czatkowy	3,4 	Tczew
 11. 	Deka 	10,8 	Liniewo (gmina nie przedłużyła umowy z PZWO)
 12. 	Dobre 	20,6 	Puck
 13. 	Drzędno *) 	8,5 	Kościerzyna
 14. 	Gałęźne *) 	8,9 	Kościerzyna
 15. 	Jabłowo 	11,9 	Starogard Gd.
 16. 	Jelonek 	21,4 	Lubichowo
 17. 	Kamień 	53,2 	Szemud
 18. 	Kamionka 	17,5 	Stężyca
 19. 	Kapliczne *) 	3,9 	Kościerzyna
 20. 	Kazubskie 	17,2 	Kaliska
 21. 	Klasztorne Duże 57,5 	Kartuzy
 22. 	Łapino Górne 	41,7 	Kolbudy
 23. 	Łąkie 	8,7 	Liniewo (gmina nie przedłużyła umowy z PZWO)
 24. 	Małe Mierzeszyńskie 	12,8 	Trąbki Wielkie
 25. 	Marchowo Zachodnie 	23,2 	Szemud
 26. 	Mielenko *) 	9,5 	Kartuzy
 27. 	Miemino 	21,7 	Sierakowice
 28. 	Moczydło 	15,1 	Sulęczyno
 29. 	Orle 	98,8 	Wejherowo
 30. 	Otomińskie 	40,7 	Kolbudy
 31. 	Pieniążkowo 	26,2 	Gniew
 32. 	Pieszczenko 	3,5 	Kaliska
 33. 	Płaczewskie 	44,5 	Starogard Gd.
 34. 	Jezioro Płociczno Duże 	3,3 	Kaliska
 35. 	Jezioro Płociczno Małe 	2,5 	Kaliska
 36. 	Pusty Staw 	8,9 	Gdańsk
 37. 	Półwieś 	38,2 	Gniew
 38. 	Rakowieckie 	32,2 	Gniew
 39. 	Rokitki *) 	5,6 	Skarszewy
 40. 	Jezioro Rzujno 	35,0 	Dziemiany
 41. 	Jezioro Salińskie & 	78,9 	Gniewino
 42. 	Skrzynki Duże 	13,3 	Lipusz
 43. 	Skrzynki Małe 	10,7 	Czersk
 44. 	Szpęgawskie Południowe 	25,9 	Starogard Gd.
 45. 	Szpęgawskie Północne 	31,5 	Starogard Gd.
 46. 	Staroleskie 	15,3 	Starogard Gd.
 47. 	Sumińskie 	98,9 	Starogard Gd.
 48. 	Staw Gierwaza *) 	3,0 	Gmina Pelplin
 49. 	Staw Górki 	1,8 	Tczew
 50. 	Staw Siwiałka 	5,6 	Starogard Gd.
 51. 	Tuchomskie 	141,1 	Przodkowo, Szemud, Żukowo
 52. 	Tymawskie 	10,5 	Gniew
 53. 	Waćmierek 	6,8 	Tczew
 54. 	Warleńskie 	16,5 	Sulęczyno
 55. 	Wysockie 	32,6 	Gdańsk
 56. 	Wyrobisko pożwirowe w Tuchomiu 	10,0 	Żukowo
 57. 	Wycztok (Wysoka) 	54,9 	Szemud
 58. 	Wyspowo 	23,1 	Wejherowo
 59. 	Zawiad 	18,6 	Wejherowo
 60. 	Zduńskie 	57,9 	Starogard Gd.
 61. 	Żygowice 	6,82 	Starogard Gd.
 62. Klasztorne Małe 13,7 	Kartuzy

Objaśnienie:
 |# – Łowisko karpiowe
 |& – Dozwolony połów kuszą
 |*) – Zakaz połowu z łodzi

Jezioro Połęczyńskie o pow. 38 ha położone na terenie gmin: Przywidz i Somonino, do 2008 r. udostępnione do wędkowania na zasadzie powszechności.

Rzeki nizinne PZW Okręg Gdańsk 
Nazwa wody, granice:
 Wisła nr 5 – od km 859,165 na wysokości Półwieś Podlesie do km 903,9 tj. do mostu 22 na trasie Starogard Gd. – Malbork.
 Wisła nr 6 – od km 903,9 tj. od mostu 22 na trasie Starogard Gd. – Malbork do km 934,9 tj. ok. 800 m powyżej portu w Gdańsku Przegalinie.
 Czarna Woda – od mostu kolejowego na trasie Sławoszyno – Kłanino do ujścia do Bałtyku
 Wierzyca nr 4 od wypływu z jeziora Wierzysko do jeziora Zagnanie wraz z dopływami.
 Reda nr 3 (kanały rzeki Redy):
 Kanał Redy (od wypływu z jeziora Orle do jazu piętrzącego przy Cementowni w Wejherowie).
 Kanał Łyski (od rozwidlenia rzeki Redy do ujścia do Kanału Leniwego).
 Kanał Leniwy (od ujścia Kanału Łyskiego do mostu na drodze biegnącej groblą).
 Kanał Mrzeziński (od jego rozwidlenia do mostu na drodze biegnącej groblą).
 Kanał Połchowski (od jego rozwidlenia z Kanałem Łyskim do ujścia do rzeki Redy).
 Brda nr 7 – od mostu drogowego w miejscowości Męcikał do śluzy w Mylofie.
 Płutnica – od źródeł do ujścia do Morza Bałtyckiego wraz z Kanałem Młyńskim.

Rzeki górskie PZW Okręg Gdańsk 

Nazwa wody 	Granice
 Kłodawa – od wypływu z jeziora Małego (Mierzeszyńskiego) do ujścia do Motławy wraz z rzeką Styną od wypływu z jeziora Godziszewskiego do jej ujścia do rzeki Kłodawa.
 Wda (Czarna Woda) – od jazu w Jeziornie (poniżej jeziora Wdzydze) do mostu w miejscowości Błędno na trasie Łuby – Łoboda wraz z Kanałem Wdy oraz rzeką Niechwaszcz od 50. metrów poniżej wypływu z jeziora Leśno Dolne z wodami jej dopływów i Kanału Niechwaszcz z wyłączeniem wód 50-metrowego odcinka rzeki Parzenica poniżej wypływu z jeziora Skąpe.
 Wierzyca nr 3 – od 50 metrów poniżej wypływu z Jeziora Grabowskiego do jeziora Wierzysko, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Kaplicznego.
 Wietcisa nr 2 – od 50 metrów poniżej wypływu z Jeziora Przywidzkiego do jej ujścia do Wierzycy wraz ze strugą Rutkownicą i z wodami jej dopływów od źródeł do jej ujścia do rzeki Wietcisa
 Zagórska Struga (Zagórzanka) – od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Marchowo Zachodnie do jej ujścia do Zatoki Puckiej.
 Reda nr 3 – od 50 metrów poniżej jazu cementowni w Wejherowie do granic rezerwatu Beka.
 Bolszewka nr 2 – od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Miłoszewskiego do jej ujścia do rzeki Reda oraz rzeka Gościcina od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Wycztok do jej ujścia do rzeki Bolszewka.
 Piaśnica nr 3 – od konstrukcji trwałych przestawy węgorzowej usytuowanych poniżej jeziora Żarnowieckie do ujścia do Morza Bałtyckiego.
 Piaśnica nr 1 – od źródeł (małe rozlewisko leśne powyżej miejscowości Piaśnica Mała) do ujścia do jeziora Żarnowieckiego.
 Bychowska Struga nr 2 – od 50 metrów poniżej wypływu z Jeziora Choczewskiego do jej ujścia do jeziora Żarnowieckiego wraz ze Strugą Salinka od 50. metrów poniżej wypływu z jeziora Salino do jej ujścia do rzeki Piaśnica.
 Czarna Woda – od źródeł do mostu kolejowego na trasie Sławoszyno – Kłanino.
 Łeba nr 2 – od 50 metrów poniżej wypływu z Jeziora Wielkiego do ujścia rzeki Węgorza oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód jezior: Reskowo, Sianowskiego oraz wód dopływów z jezior: Łapalickiego, Osuszyno, Strzepcz, Bąckie.
 Chełst nr 1 – z wodami jej dopływów od źródeł do jej ujścia do jeziora Sarbsko.
 Słupia – od jazu piętrzącego w Sulęczynie do jeziora Żukówko wraz ze strugą Stropina od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Glinowskie do jego ujścia do rzeki Słupia oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód dopływu jeziora Mausz Duży oraz wód jeziora Stropno.
 Brda nr 7 	– od śluzy w Mylofie do mostu drogowego w miejscowości Nadolna Karczma na trasie Nadolna Karczma – Lutom, z wyłączeniem wód Wielkiego Kanału Brdy.
 Chocina – w zlewni rzeki Brda z wodami jej dopływów od źródeł do Jeziora Karsińskiego, z wyłączeniem wód rzeki Prądzona oraz wód dopływów z jezior Nierostowo (Nierzestowo), Wielkie Zielone, Duże Głuche.
 Zbrzyca nr 3 – od 50 metrów poniżej wypływu z Jeziora Parzyń do jeziora Milachowo oraz rzeki Młosina (Mlusino) – od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Leśno Dolne do jej ujścia do rzeki Zbrzyca.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Strona Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku – PZW Gdańsk
 Strona Polskiego Związku Wędkarskiego

Wędkarstwo
Stowarzyszenia w Gdańsku